Caryophyllus est un genre désuet de plantes à fleurs.

En , Carl von Linné propose le genre Caryophyllus dans la famille des Myrtaceae.
 Caryophyllus L. est synonyme de Syzygium Gaertn., 1788.

En , Philip Miller propose le genre Caryophyllus dans la famille des Caryophyllaceae.
 Caryophyllus Mill. est synonyme de Dianthus L., 1753.

En , Conrad Moench propose le genre Caryophyllus dans la famille des Caryophyllaceae.
 Caryophyllus Tourn. ex Moench est synonyme de Dianthus L., 1753.

Références 
Caryophyllus L.
 
 
 
 
 

Caryophyllus Mill.
 
 
 
 
 

Caryophyllus Tourn. ex Moench
 
 
 
 
 

Synonyme de genre de plantes (nom scientifique)